Merzig steht für:

 Bahnhof Merzig (Saar), ein Bahnhof an der Saarstrecke zwischen Saarbrücken und Trier
 Landkreis Merzig-Wadern, der westlichste und flächengrößte Landkreis des Saarlandes, sowie der mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte
 Merzig, eine Kreisstadt im Saarland und Verwaltungssitz des Landkreises Merzig-Wadern 
 Stadt Merzig (Schiff, 1929), ein Fahrgastschiff

Sonstiges:

 Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH (MBE), verband durch eine normalspurige Eisenbahnstrecke das Saartal bei der saarländischen Kreisstadt Merzig mit der Staatsbahnstrecke Saarbrücken–Lebach–Nonnweiler am Südwestrand des Hunsrücks

Siehe auch:
 Mertzig (Begriffsklärung)